Pyxicephalus är ett släkte av groddjur. Pyxicephalus ingår i familjen Pyxicephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Pyxicephalus (Pyxicephalidae)